Het seizoen 2010/11 was het 26e seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. De titel voor het landskampioenschap werd wederom een prooi voor SP Tre Fiori, die daarmee hun zevende en derde titel op rij pakte.

Speelopzet 
De clubs worden verdeeld in twee groepen en elke club speelt twee wedstrijden (volledige competitie) tegen elkaar. Nadat elke club één keer tegen elkaar heeft gespeeld, spelen de clubs één keer tegen alle clubs uit de andere groep (halve competitie). Uiteindelijk hebben de clubs op het einde dan 20 of 21 competitiewedstrijden gespeeld.
De beste 3 clubs van elke groep spelen vervolgens play-off wedstrijden tegen elkaar, waarbij de club pas uitgeschakeld is wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft.

Clubs

Speelvelden 

Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie en play-off wedstrijden zijn normaal gesproken willekeurig verdeeld over vijf beschikbare locaties. Daarnaast werd er dit seizoen zeer regelmatig uitgeweken naar het Olympisch Stadion.

* In het seizoen 2010/11 werd er op deze locatie diverse aantal wedstrijden gespeeld.

Eindstand groep A

Eindstand groep B

Uitslagen

Play-offs 

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2010/11